Het Onze-Lieve-Vrouwecollege is een katholieke school voor secundair onderwijs in Vilvoorde (Bisdom Mechelen-Brussel, Provincie Vlaams-Brabant).

Samen met het Virgo Fidelisinstituut II, het Virgo Fidelisinstituut I, het Katholiek Instituut voor Technisch Onderwijs en het Onze-Lieve-Vrouwinstituut vormt het de Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Vilvoorde.

Externe link
Katholiek Onderwijs Vilvoorde

Katholieke school in Vlaanderen
Onderwijs in Vilvoorde
School in Vlaams-Brabant